Pollone – comune italiano della provincia di Biella
Pollone – struttura vegetale di alcune piante angiosperme.